Union Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Presbyterian Church (Iowa), ID-Nr. 77000543
 Union Presbyterian Church (Minnesota), ID-Nr. 83000922
 Union Presbyterian Church (New York), ID-Nr. 04001439